Барон Иван Иванович (Иван-Эдуард Германович) фон Левенштерн (1790—1837) — генерал-майор, наказной атаман Астраханского казачьего войска.

Биография 
Происходил из дворян Эстляндской губернии, родился 28 марта 1790 года, сын помещика Германа Людвига фон Левенштерна от брака с Гедвигой Маргаритой урождённой Сталь-фон-Гольштейн.

В военную службу вступил в 1806 году юнкером в Сумской гусарский полк, в 1808 году произведён в корнеты.

Вскоре был назначен адъютантом шефа полка графа П. П. Палена, с которым совершил все походы Отечественной войны 1812 года и Заграничные кампании 1813—1814 годов. Был ранен при Пултуске и Ножане. 16 ноября 1812 года награждён золотым оружием с надписью «За храбрость».

В 1816 году Левенштерн был произведён в подполковники и переведён в Белорусский гусарский полк, где командовал эскадроном.

Во время следствия по делу декабристов был привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности его к Южному тайному обществу, но по итогам следствия признан непричастным к делу.

В 1826 году Левенштерн получил чин полковника с назначением командиром Митавского гусарского полка, с 1832 года командовал 1-й бригадой 1-й гусарской дивизии.

7 ноября 1836 года произведён в генерал-майоры и назначен наказным атаманом Астраханского казачьего войска. Скончался 5 ноября 1837 года в Астрахани. Похоронен на станичном Казачебугровском кладбище.

Среди прочих наград Левенштерн имел орден Св. Георгия 4-й степени, пожалованный ему 18 декабря 1830 года за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах (№ 4433 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

Лёвенштерн женился в 1826 году на Катерине Гамалея. После Лёвенштерна не осталось сыновей, а только три дочери. Старшая дочь Юлия (1827—1907) была замужем за генералом Серебряковым. Средняя дочь Елизавета вышла замуж за Покорского-Жоравко, а младшая Александра (1833—1874) — за Александра Васильева.

Левенштерн оставил после себя воспоминания, опубликованные в 1910 году в Германии на немецком языке. В 2010 году эти воспоминания были переведены на английский язык и опубликованы издательством Trotman.

Семья 
Жена — Екатерина Гаврииловна Гамалея (24.03.1807—1887), дочь подполковника Гавриила Михайловича Гамалея и Ульяны Александровны фон Эссен. Умерла от рака груди. Их дети:
 Юлия Ивановна (1827—1907) — жена генерала А. А. Серебрякова
 Елизавета Ивановна (1828—?) — жена Михаила Федоровича Покорского-Жоравко
 Александр Иванович (1831—?) — умер в детстве
 Екатерина Ивановна (1833—5.07.1874) — жена Александра Павловича Васильева (1825—1867)
 София Ивановна (1837—?)

Примечания

Литература 
 
 
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007.
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869.
 Löwenstern E. With Count Pahlen’s Cavalry Against Napoleon: Memoirs of the Russian General Eduard von Löwenstern 1790—1837. Ken Trotman Publishing, U.K. 2010.
 Löwenstern E. Mit Graf Pahlens Reiterei gegen Napoleon: Denkwürdigkeiten des russischen Generals Eduard von Löwenstern (1790—1837). Ernst Siegfried Mittler und Sohn. Berlin, 1910 (переиздана издательством Wenzlik в 2004 году)
 Столетие военного министерства, 1802—1902, Главное управление казачьих войск / гл. ред. ген.-лейт. Д. А. Скалон, СПб.: Синодальная типография, 1902.
 Baron von Wrangell G.  Eduard von Löwenstern und die Dekabristen, Gebrüder Murawjew-Apostol, Baltische Monatsschrift. 72, 1911, 192—205.
 Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften, Teil: Estland, Bd.:2, Görlitz, 1930.
 Von Löwenstern Winno, Stamm- und Güterlisten der Familien Rigemann und Löwenstern. Bergisch Gladbach, Nov. 2006.

Генерал-майоры (Российская империя)
Атаманы Астраханского казачьего войска
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Участники Наполеоновских и Революционных войн